Molins de Rei kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Molins de Rei (ort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Molins de Rei (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar